Francesc Vinyals i Ribas (Terrassa, 1790 - Madrid, 1838) compositor i mestre de capella català.
 Francesc Vinyals i Bou (Barcelona, 1897 - 1951) futbolista català.